Weid bezeichnet

 Jagd, veraltet
 geographische Objekte:
 Weid (Ulster), rechter Zufluss der Ulster nach Wendershausen (Tann), Landkreis Fulda, Hessen
 Weid (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Weid (Waldkirchen), Ortsteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Weid (Gretzenbach), Ortsteil der Gemeinde Gretzenbach, Kanton Solothurn, Schweiz
 Weid (Rickenbach BL), Ortsteil der Gemeinde Rickenbach BL, Schweiz
 Weid (Rotkreuz ZG), Gebiet in der Stadt Rotkreuz, Schweiz

 einen Familiennamen:
 Karl Emanuel von der Weid (1786–1845), Schweizer General und Politiker
 Jean-Noël von der Weid (* 1944 in Fribourg, Schweiz), Schweizer Pianist und Musikologe

Siehe auch:
 Waid
 Weit
 Weidt
 Vonderweid
 Wide